Речновский сельсовет — упразднённые муниципальное образование (сельское поселение) и соответствующая административно-территориальная единица в Лебяжьевском районе Курганской области, расположено в юго-западной части района.

Административный центр — село Речное.

История 
Речновский сельсовет образован в 1919 году в Лебяжьевской волости Курганского уезда.

Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован Лебяжьевский район, в состав которого вошёл Речновский сельсовет.

Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года Уральская область упразднена, Лебяжьевский район вошёл во вновь образованную Челябинскую область.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года образована Курганская область. Лебяжьевский район вошёл в её состав.

Решением исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся № 407 от 16 июля 1954 года п. Баксарского птицесовхоза перечислен из Островинского сельсовета в состав Речновского сельсовета.

Решением исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся № 262 от 12 июня 1957 года п. ц. у. Баксарского птицесовхоза и д. Желтики перечислеы из Речновского сельсовета в состав вновь образованного Баксарского сельсовета.

Решением исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся № 69 от 21 февраля 1962 года д. Желтики перечислеы из Баксарского сельсовета в состав Речновского сельсовета.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года образован укрупнённый Лебяжьевский сельский район.

Решением исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся № 79 от 24 февраля 1964 года д. Демьяновка искдючена как сселившаяся.

Решением исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся № 235 от 20 июля 1964 года Баксарский и Речновский сельсоветы объединены в один — Баксарский.

Решением исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся № 30 от 27 января 1971 года образован Речновский сельсовет в составе с. Речное (центр), д. Желтики, д. Кузинка.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курганской области от 4 ноября 2004 года № 722 «Об установлении границ муниципального образования Речновского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Лебяжьевского района».

10 декабря 2020 года Речновский сельсовет упразднён в связи с преобразованием Лебяжьевского муниципального района в муниципальный округ.

Население 

 По данным переписи 1926 года в Речновском сельсовете проживало 1127 чел., в том числе
 выс. Демьяновка 153 чел., в том числе русских 153 чел.
 с. Речное (-ая) 974 чел., в том числе русских 971 чел., немцев 3 чел.

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава Речновского сельсовета
 С 2013 года — Тайболин Вячеслав Михайлович

Администрация располагается по адресу: 641529, Курганская область, Лебяжьевский район, с. Речное, ул. Центральная, 3

Примечания 

Муниципальные образования Лебяжьевского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году